Glatter ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Glatter (1889–1923), deutscher Bildhauer und Grafiker
 Armin Glatter (1861–1931), ungarischer Porträt- und Genremaler

 Lesli Linka Glatter (* 1953), US-amerikanische Film- und Fernsehregisseurin